Een verkeersweg:
 N85 (België)
 N85 (Frankrijk)
 N85a (Frankrijk)
 N85 (Ierland)